Єжи Здзеховський (1880–1975) — польський політик і економіст.
 Казімєж Здзеховський (1878–1942) — польський письменник і журналіст.
 Маріан Здзеховський (1861–1938) — польський філолог, історик літератури, критик, публіцист.
 Сильвестр Здзеховський — канонік.

Польські прізвища